Турнір проводився вперше. 

Титул виграла Коко Гофф, здолавши в фіналі Ван Цян з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Main draw 
 Qualifying draw 

Тур WTA 2021